АМС «Фобос» — серия советских автоматических межпланетных станций, предназначенных для исследования Марса и его спутника Фобоса в рамках Международного космического проекта «Фобос». В проекте участвовали учёные 13 стран — Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Ирландии, Польши, СССР, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Европейского космического агентства.

«Фобос» — последняя советская программа изучения Марса и его спутников.

Проект под руководством академика Сагдеева был начат на волне успешного сотрудничества с западными научными организациями в рамках проекта АМС «Вега». Затраты на осуществление со стороны СССР — 272 миллиона рублей, со стороны других стран — 60 миллионов рублей, цена АМС «Фобос-1» и «Фобос-2» — 51 миллион рублей.

Хронология 
 1983 год — выпуск эскизного проекта АМС 1Ф(Фобос).
 7 июля 1988 года — запуск АМС «Фобос-1».
 12 июля 1988 года — запуск АМС «Фобос-2».
 1 сентября 1988 года — потеря связи с АМС «Фобос-1». Причина — ошибочная команда с Земли, в результате которой возникло отключение рабочего комплекта исполнительных органов системы ориентации, что привело к полету АМС «Фобос-1» в неориентированном относительно Солнца режиме. Восстановить связь не удалось.
 29 января 1989 года — выход АМС «Фобос-2» на орбиту искусственого спутника Марса (ИСМ) с параметрами: апоцентр — 79750 км, перицентр — 850 км, наклонение к плоскости экватора Марса — 1 градус, период обращения — 76,5 часа.
 12 февраля 1989 года — включение автономной двигательной установки (АДУ), в результате АМС «Фобос-2» переведена на орбиту с параметрами: апоцентр — 81200 км, перицентр — 6400 км, наклонение к плоскости экватора Марса — 0,9 градуса, период обращения — 86,5 часа.
 18 февраля 1989 года — включение автономной двигательной установки (АДУ), в результате АМС «Фобос-2» переведена на близкую к круговой орбиту с параметрами: средний радиус — 9670 км, наклонение к плоскости орбиты Фобоса — 0,5 градуса, период обращения — 8 часов. После этого включения АДУ была сброшена.
 27 февраля 1989 года — успешно выполнена геометрическая калибровка видеоспектрометрического комплекса АМС «Фобос-2» по Юпитеру.
 27 марта 1989 года — потеря связи с АМС «Фобос-2». Достоверно причину определить не удалось, предполагается отказ бортового компьютера (ранее неоднократно дававшего сбои).
 14 апреля 1989 года — прекращены попытки восстановления связи с АМС «Фобос-2».

Конструкция 
Космический аппарат серии 1Ф разработан как унифицированный базовый аппарат для осуществления многоцелевых и разноплановых экспедиций с целью исследования планет и малых тел (комет, астероидов, спутников планет) Солнечной системы. Аппарат может маневрировать в непосредственной близости от поверхности небесных тел, обладающих слабым гравитационным полем.

Аппарат спроектирован так, что его конструкция и состав систем служебной части остаются практически неизменными при смене объекта изучения (Марс, Венера, Луна или другие, в том числе малые, тела). Переоснащения, связанные с изменением цели и научной программы экспедиции, касаются, в основном, запасов топлива, состава отделяемых исследовательских зондов и состава научной аппаратуры. Конструкция аппарата предусматривает возможность размещения на нём, одновременно или выборочно, технических средств дистанционного зондирования (радиолокаторы,
телескопы и т. д.), а также десантируемых исследовательских зондов (спускаемых аппаратов, малых станций, пенетраторов и т. д.).

Космический аппарат состоит из орбитального блока (ОБ) и автономной двигательной установки (АДУ).

Силовым элементом конструкции КА «Фобос» является герметичный тороидальный приборный отсек, к которому снизу пристыкована автономная двигательная установка (АДУ), а сверху — отсек научной аппаратуры (цилиндрический приборный отсек).

В верхней части орбитального блока имеется специальная платформа. На платформе могут быть размещены отделяемые исследовательские зонды. На этой же платформе установлена средненаправленная антенна автономной радиосистемы и может быть размещена научная аппаратура.

На платформе АМС «Фобос-1» и «Фобос-2» размещены отделяемые исследовательские зонды: ДАС (долгоживущая автономная станция; её масса — 67 кг, масса семи научных приборов на ней — 18,1 кг), и ПРОП-ФП (прибор оценки проходимости — Фобос). На этой же платформе размещена научная аппаратура для исследования Солнца и средненаправленная антенна автономной радиосистемы. Отделение АДУ после перехода на орбиту искусственного спутника, близкую к орбите Фобоса, позволяет начать работу ранее закрытой ею и размещенной в тороидальном приборном отсеке служебной и научной аппаратуре, необходимой для сближения с Фобосом и проведения программы его исследований.

Результаты 
По пути к Марсу на «Фобосах» производились наблюдения колебаний Солнца по доплеровским сдвигам линий поглощения в спектре.

21, 27 и 28 февраля 1989 года проведена съёмка Фобоса — получено 38 изображений Фобоса высокого качества с удаления от 300 км до 1100 км, максимальное разрешение составило примерно 40 метров.

С помощью комплекса КРФМ-ИСМ (комбинированный радиометр-спектрофотометр, инфракрасный спектрометр) исследовалась поверхность Марса в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах: обнаружены неоднородности теплового поля Марса с разрешением до 10 км, установлено, что в самых жарких местах температура поверхности Фобоса — более 300 К, состав поверхности — разбитый реголит, в районе экватора — аномалия яркости в ультрафиолете.

Магнитометры «Магма» и «ФГММ» позволили измерить магнитное поле и установить положение на траектории магнитопаузы и околопланетной волны.

Прибор «Таус» исследовал протоны и альфа-частицы солнечного ветра во время полёта к Марсу и на орбите ИСМ, результат — их трёхмерные спектры и двумерные спектры массивных частиц. Прибор «Эстер» установил стократное увеличение потока частиц в диапазоне 30—300 кэВ, вероятно, составляющих радиационные пояса Марса.

Выполненные исследования Марса, Фобоса и околомарсианского пространства позволили также получить уникальные научные результаты о плазменном окружении Марса — с помощью прибора АПВФ (анализатор плазменных волн), взаимодействии его с солнечным ветром. По величине потока ионов кислорода, покидающих атмосферу Марса, обнаруженных при помощи прибора «Аспера», удалось оценить скорость эрозии атмосферы Марса, вызванной взаимодействием с солнечным ветром.

Основная задача — доставка на поверхность Фобоса спускаемых аппаратов (ПрОП-Ф и ДАС) для изучения спутника Марса — осталась невыполненной.

Связь с КА «Фобос-1» была потеряна на трассе перелёта к Марсу. Связь с КА «Фобос-2» была потеряна после 57 суток полёта на орбите искусственного спутника Марса, за 10-11 суток до завершения программы исследований.

Проект «Фобос» в филателии 
7 июля 1988 года тиражом 3,55 миллиона экземпляров была выпущена многоцветная почтовая марка СССР работы художника В. Давыдова с изображением космического аппарата «Фобос», спутника Марса Фобоса и космоса, с текстом «Международный космический проект „Фобос“». Проекту «Фобос» был также посвящён почтовый блок СССР, выпущенный тиражом 1,3 миллиона экземпляров 24 апреля 1989 года. Выполненный художником Римом Стрельниковым, блок представляет собой многоцветное изображение космического аппарата «Фобос» на фоне планеты Марс, её спутника Фобоса и космоса, с текстом «Международный космический проект „Фобос“».

В 1988 году была выпущена серия из семи марок и блока Кубы, посвящённых Дню космонавтики, на одной из марок изображен космический аппарат «Фобос» в полете на фоне планеты Марс и космоса.

В 1989 году была выпущена серия из пяти марок и блока Демократической Республики Мадагаскар, посвящённых исследованию планеты Марс, на почтовом блоке изображен космический аппарат «Фобос» в полёте между планетой Марс и её спутником Фобосом, с текстом на французском языке «Международная программа „Фобос“» и «Исследование планеты Марс» и номиналом в малагасийских франках и ариари.

Изображения

См. также 
 Фобос-1 — автоматическая межпланетная станция.
 Фобос-2 — автоматическая межпланетная станция.
 Фобос-Грунт
 Фобос-Грунт 2
 Марс-96
 Список космических аппаратов с рентгеновскими и гамма-детекторами на борту

Примечания

Ссылки 

 Космические аппараты серии «1Ф» («ФОБОС») на сайте НПО им. Лавочкина
 Программа Фобос на сайте NASA
 Каталог советских космических изображений — марсианский раздел. Есть снимки, переданные КА «Фобос-2».
 К.Лантратов На Марс!
 Как погибли автоматические межпланетные станции «Фобос»

Автоматические межпланетные станции
Исследование Марса
Космонавтика СССР
Искусственные спутники Марса
Советские космические проекты по изучению Марса
Аварии по причине сбоя ЭВМ
1988 год в СССР
Фобос